Појам Ронда може да се односи на:

 Ронда (Велс), је град у Уједињеном Краљевству у Велсу
 Ронда (Малага), град је у Шпанији у аутономној заједници Андалузија у покрајини Малага
 Ронда (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Мајкл Ронда, мексички је глумац и певачs